Цепь питания в биологии и экологии — Пищевая цепь.
 Цепь питания в электронике — шина электропитания радиоэлектронных компонентов.